Contea di Alexander o Alexander County è la denominazione delle seguenti contee degli Stati Uniti:
 Contea di Alexander (Illinois)
 Contea di Alexander (Carolina del Nord)